Ови́ний Галлика́н () — государственный деятель Римской империи начала IV века, консул 317 года.

Деятельность 
Согласно одной надписи, датируемой 293—300 годами, Галликан был куратором города Теана в Кампании. Согласно Хронографии 354 года, с 4 августа 316 года по 15 мая 317 года он занимал пост префекта города Рима.

В 317 году он занимал должность ординарного консула вместе с Цезонием Бассом (они не вступали в должность до 17 февраля).

Возможно, Овиния Галликана (также вариант — Флавий Галликан, консул 330 года) следует идентифицировать с Галликаном, упоминавшемся в «Книге римских понтификов», который сделал дар церкви святых Петра, Павла и Иоанна Крестителя в Остии.

Также либо он, либо Флавий Галликан обычно отождествляются с христианским святым Галликаном. Если принять отождествление святого с Овинием Галликаном, то, согласно «Деяниям святого Галликана», он был военным командиром во Фракии, а после прихода к власти императора Юлиана II (361—363 годы) отправился в Египет, где стал монахом, а через год принял мученическую смерть. Информация «Деяний», однако, никакими другими источниками не подтверждается и в целом признается мало заслуживающей доверия.

Кроме того, либо он, либо Флавий Галликан был дедом Бруттии Аврелианы, упоминаемой в надписи из Мутины. Или Флавию или Овинию Пелагоний посвятил свой труд Аrs veterinaria.

Примечания

Литература 
 .
 Champlin E. Saint Gallicanus (Consul 317) // Phoenix, Vol. 36, No. 1 (Spring, 1982), pp. 71-76.

Городские префекты